Niemcy:
 Weißendorf – dzielnica gminy Oberdolling w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Eichstätt
 Weißendorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Greiz